Ratón de abazones o Ratón de bolsas es el nombre común de dos géneros de roedores de la familia Heteromyidae:

 Chaetodipus
 Perognathus

Ambos géneros forman la subfamilia Perognathinae.